Der Begriff Wirtschafts- und Währungsunion wird verwendet im Zusammenhang mit:

 der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
 der deutschen Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vom 1. Juli 1990